Alexandra Kerkovich é uma personagem fictícia da série de comédia da ABC Finais Felizes, interpretada por Elisha Cuthbert.

Visão geral

Alex é uma garota loira, criada na cidade de Chicago. No dia de seu casamento, ela deixa seu noivo e amigo de infância, "Dave Rose", no altar e foge com seu colega de trabalho "Bo Bazinski", deixando todos no casamento atordoado, e "Dave" esmagado. Alex usa sua lua de mel para refletir e retorna para Dave em seu apartamento, pedindo perdão por machucá-lo, mas explicando que ela estava tendo dúvidas sobre seu relacionamento estagnado há anos. Embora ela não quer voltar com "Dave", ela realmente se sente mal por machucá-lo, e os dois finalmente conciliar, especialmente preocupados sobre como suas ações afetaram o seu círculo de amigos próximos.

Alex possui loja de roupa, sua boutique,  própria para mulheres, chamado "Xela" (seu nome soletrado para trás e pronunciado "Shayla") no centro de Chicago, que não faz muito bem e é raramente visitada. Ela freqüentemente passa o tempo com "Dave", sua irmã mais velha, "Jane", seu cunhado, "Brad Williams" (esposo de Jane), seu amigo gay "Max Blum", e uma amiga de infância, "Penny Hartz".O bar favorito do grupo é "Rosalita Hang Out local".

História personagem

Editar início da vida

Alex cresceu na cidade de Chicago como a caçula de três filhas na família "Kerkovich". Criada para ser orgulhosas de sua descendência sérvia, ela e as irmãs falam sérvio fluentemente e tenho grande respeito por suas tradições sérvias. Alex provavelmente ganhou seu apetite voraz de sua mãe, que ela ensinou a usar suas artimanhas para adquirir a melhor comida de escultores da carne e ensinou-lhe "estratégia buffet". Sua irmã mais velha, "Brooke Kerkovich", apesar de ser intimidante e excessivamente perfeita, á tratou gentilmente como o bebê da família. Sua irmã do meio, "Jane", foi muitas vezes frustrada com Alex. No entanto, ela e Jane foram muito próximas, desenvolvendo uma linguagem "única irmãs" uma com a outra e tem muita sincronia que elas são capazes de terminar uma frase da outra e dominando jogos de adivinhação, tais como Charadas.

Apesar de sua proximidade e de "Jane", seu relacionamento também envolve um alto grau de desonestidade como um meio de poupar um sentimentos dos outros. Uma vez, quando elas eram jovens, as duas tentaram ser extremamente honestas uma com a outra, resultando em uma briga que resultou na destruição maciça de propriedade pública e sua família ter vergonha. Sua rivalidade só foi resolvida quando sua avó intimidante, Nana, obrigou-as a realizar a "Сестра Плес" ("Sister Dance"). A dança fez-lhes lembrar que eles são irmãs e perdoar umas as outras, e as duas voltaram a ser desonesta com a outra.

Infância

Durante a infância de Alex, ela tornou-se amiga de "Penny Hartz" e "Dave Rose". Apesar de ser geralmente apreciado por todos que encontrou ela, Alex ganhou a antipatia do pai de "Dave" (Dave "Big Dave" Rose), por supostamente derramar seu Yoohoo! (bebida de chocolate) em seu assento de pele de carneiro quando ela tinha nove anos de idade. (Na realidade, era "Jane" que derramou seu leite com chocolate, mas ela acusa "Alex", pensando que "Big Dave" seria brando com ela por ser jovem e adorável.) Ela também era uma valentona na infância, tendo atingido um surto de crescimento antes das outras crianças.

Eventualmente, ela e "Dave" começam a ir para fora, e Dave, por ser pobre e fora da faculdade, dá-lhe um globo de neve de Paris, um lugar que ela sempre quis visitar, com sua chave do apartamento gravada nele e pede a ela para morar com ele. Depois de vários anos de namoro, os dois se tornam engajados. "Jane" faz planos para o quatro deles, para eventualmente seguir para os subúrbios e viverem lado a lado. No entanto, seu relacionamento com "Dave" levá-la a ter dúvidas sobre seus planos de casamento.

Referências

Personagens de séries de televisão